

Anno 
 330 o 330 a.C.

Codici 
 330 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Purple Mountain Observatory, di Nanchino, in Cina

Matematica 
 330 – numero